TSI est un sigle composé des trois lettres T, S et I, qui désigne :
 Technologie et sciences industrielles, une voie d'orientation d'études en classe prépa française,
 Technique et Science Informatiques, une revue scientifique généraliste d'informatique en langue française,
et aussi :
 TSI (Televisione Svizzera di lingua Italiana), une chaîne de télévision publique suisse en langue italienne,
 Thyroid stimulating immunoglobulins, un facteur utilisé en cas d'hyperthyroïdie,

Tsi peut faire référence à :
 Tsi (), une lettre de l'alphabet glagolitique,
 TSI Inc., une entreprise d'instruments de mesure de précision américaine
 Turbocharged Stratified Injection (aussi connu sous l'acronyme TFSI)  un type de motorisation utilisé sur les véhicules du groupe Volkswagen.
 TSI Payment, une société financière française.